Эндрю Борг (, род. 2 мая 1962) — мальтийский шахматист.

Чемпион Мальты 2004 г.

В составе сборной Мальты участник семи шахматных олимпиад (1980, 1986, 1988, 2000, 2004, 2006 и 2008 гг.). В 1980 г. на домашней олимпиаде выступал за 2-ю сборную страны и завоевал малую серебряную медаль за 2-й результат на 4-й доске.

В 1998 г. участвовал в зональном турнире. В 2006 и 2007 гг. участвовал в Средиземноморских чемпионатах. В 2009 г. участвовал в турнире малых стран Европы.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Борга в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Борга на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Борга на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад